SAD:
 Sveučilište Princeton

Gradovi u SAD-u:
 Princeton, Florida
 Princeton, Illinois
 Princeton, Indiana
 Princeton, Iowa
 Princeton, Kansas
 Princeton, Kentucky
 Princeton, Maine
 Princeton, Massachusetts
 Princeton, Minnesota
 Princeton, Missouri
 Princeton, New Jersey
 Princeton, Sjeverna Karolina
 Princeton, Teksas
 Princeton, Wisconsin
 Princeton, Wisconsin
 Princeton, Zapadna Virginia

Brodovi:
 USS Princeton (CV-37)
 USS Princeton (CG-59)
 USS Princeton (CG-59)